Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2009 byl 18. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata v březnu 2009 a poslední kolo se odehrálo v listopadu 2009. Svůj dvanáctý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Složení ligy v ročníku 2009

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2009
Fotbal v Evropě v roce 2009
Sport v Arménii v roce 2009